Ла Гвадалупана, Ранчо има више значења:

 Ла Гвадалупана, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гвадалупана, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику